Cinq-Mars kan syfta på:

 Cinq-Mars (opera) – en opera i fyra akter med musik av Charles Gounod och libretto av Paul Poirson och Louis Gallet

Geografi
 Cinq-Mars-la-Pile – en kommun i departementet Indre-et-Loire
 Branche Cinq-Mars – ett vattendrag i Kanada

Personer
 Henri Coiffier de Ruzé d'Effiat, markis av Cinq-Mars (1620–1642), en fransk hovman

Se även
 Lac Cinq-Mars – flera